Кратер Понселе () — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского математика, механика и инженера Жана-Виктора Понселе (1788—1867) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Паскаль на западе-юго-западе; кратер Муше на северо-востоке и кратер Анаксимен на юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 67,6 км, глубина 1180 м.

Кратер Понселе имеет циркулярную форму и затоплен лавой над поверхностью которой поднимается лишь вершина вала. Вал сглажен, в юго-западной части вала имеется небольшой разрыв, в северо-восточной - широкий разрыв. Южная часть вала перекрыта необычным кратером с выпуклым дном чаши рассеченным бороздой. Дно чаши отмечено множеством мелких кратеров, западнее центра чаши расположен сателлитный кратер Понселе H.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Понселе A относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Понселе C относится к донектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны